Die 27. Skeleton-Weltmeisterschaft fand vom 25. Februar bis zum 10. März 2019, im Zuge der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2019, im Whistler Sliding Centre in der kanadischen Ortschaft Whistler statt.

Teilnehmende Nationen

Ergebnisse

Frauen 

Datum: 7. und 8. März 2019

Weltmeisterin 2017:  Jacqueline Lölling 
Olympiasiegerin 2018:  Elizabeth Yarnold

Männer 

Datum: 7. und 8. März 2019

Weltmeister 2017:  Martins Dukurs 
Olympiasieger 2018:  Yun Sung-bin

Weblinks 
Ergebnisse in der Datenbank der IBSF

2019
Sportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Whistler (British Columbia)
Skeleton (Kanada)